MoCA steht für
 Montreal Cognitive Assessment, kognitives Screeninginstrument
 Multimedia over Coax Alliance, Normungskonsortium